Barmen (Wuppertal), een stadsdeel (en voormalige stad) van de Duitse stad Wuppertal
Barmen (Jülich), plaats in de Duitse gemeente Jülich, deelstaat Noordrijn-Westfalen
Barmen (Noorwegen), plaats in provincie Sogn og Fjordane in Noorwegen
Theologische verklaring van Barmen, een in 1934 uitgegeven verklaring van Lutherse voorgangers in Barmen (Wuppertal)